Леван Шенгелия:

 Шенгелия, Леван (род. 1995) — грузинский футболист.
 Шенгелия, Леван Александрович (1921—2009) — советский и российский художник кино и кинорежиссёр.